Provenzal hace referencia a varios artículos: no hay casi información

Lugares
Provenza, región del sur de Francia;
Galia Narbonense, provincia romana de la que cuyo carácter provincial tomó el nombre.
Provencal, localidad de Luisiana, Estados Unidos;

Idioma
Provenzal (occitano) dialecto o variedad regional del  idioma occitano;
Idioma franco-provenzal o arpitán
Occitano vivaroalpino o provenzal alpino.

Cultura
Literatura provenzal, véase literatura occitana
Arquitectura de la Provenza;
Trovador, un elemento esencial en la cultura provenzal medieval
Wikipedia en franco-provenzal o Vouiquipèdia

Personas
 Évariste Lévi-Provençal, arabista y traductor francés.

Gastronomía
Hierbas provenzales
Provenzal o Dolcetto, vino italiano.